Bernadets hace referencia a tres comunas francesas:

Bernadets, comuna de los Pirineos Atlánticos.
Bernadets-Debat, comuna de los Altos Pirineos.
Bernadets-Dessus, otra comuna de los Altos Pirineos.